Die Communauté de communes des Campagnes de l’Artois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 22. August 2016 gegründet und umfasst 96 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Avesnes-le-Comte.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Deux Sources,
 Communauté de communes de l’Atrébatie und
 Communauté de communes La Porte des Vallées
unter Abgang von zwölf Gemeinden an andere Gemeindeverbände.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Campagnes de lArtois
Gegründet 2016